Czartoryscy herbu Lubicz – polski ród szlachecki
 Czartoryscy herbu Pogoń Litewska – polski ród szlachecki
 Czartoryscy herbu Starykoń – polski ród szlachecki